Women Make Waves, festival de cinéma taïwanais